Мастерс 1994 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1994 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 6 по 13 февраля 1994 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Алан Макманус, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8. Впервые Хендри потерпел поражение на этом турнире.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1994, стал Ронни О’Салливан. В финале он выиграл у Джона Ларднера со счётом 9:6.

Брейк в 147 очков в квалификации сделал Терри Мёрфи, но эта серия не вошла в официальный список максимумов.

Примечания

Ссылки 

 Результаты на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1994 год в снукере